Senec est un toponyme qui peut désigner :

Senec, une ville du district de Senec, dans la région de Bratislava ;
 District de Senec, un district de la région de Bratislava.

Senec, une commune du district de Rakovník, dans la région de Bohême-Centrale.